Его́р Вале́рьевич Аве́рин (25 августа 1989, Омск, СССР) — российский хоккеист. Игрок команды КХЛ «Локомотив» Ярославль с мая 2012 г.

Карьера 
Воспитанник омского хоккея. В матчах первенств России за время выступлений за ДЮСШ «Авангард» провёл 226 матчей, забросил 244 шайбы, сделал 226 передач, набрал 345 минут штрафа.

Выступал за «Авангард»-2 («Омские ястребы», Омск, 2004/05 — 2007/08, провёл 35 матчей, забросил 14 шайб), «Авангард» (Омская область, 2006/07 — 2011/12, провёл 179 матчей, забросил 20 шайб, сделал 18 передач, набрал 76 минут штрафа), «Локомотив» (Ярославль, 2012/2013 — 2013/2014, провёл 116 матчей, забросил 28 шайб, сделал 15 передач, набрал 52 минуты штрафа).
Всего за карьеру в различных лигах провёл 334 матча, забросил 63 шайбы, сделал 46 передач, набрал 140 минут штрафа.

Семья 
Жена Татьяна Аверина. Сын и дочь родились 19 сентября 2011 года.

Достижения 
 Чемпион России 2003, серебряный призёр 2004 г., бронзовый призёр 2006 г. среди юношей.
 Победитель «Турнира четырёх» (Россия, 2005) среди юношеских сборных 1989 г.р.
 Чемпион мира среди юниоров 2007 года
 Бронзовый призёр чемпионата России 2007 года
 Серебряный призёр Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2011/12
 Бронзовый призёр Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2013/14
 Бронзовый призёр Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2016/17

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте ХК «Авангард»
 Профиль Аверина Егора на Sportbox.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки сборной России по хоккею с шайбой